III Островные игры прошли на Фарерских островах с 5 по 13 июля. В них приняли участие 800 спортсменов из 15 сборных.

Виды спорта 
Медали разыгрывались в 11 видах спорта:

 Атлетика
 Бадминтон
 Велоспорт
 Волейбол

 Гимнастика
 Дзюдо
 Настольный теннис
 Плавание

 Стрельба
 Стрельба из лука
 Футбол

Участники и медали

Ссылки 
 Результаты по видам спорта всех Островных игр на islandgames.net

Островные игры